La Darlington Arena (nota come The Northern Echo Darlington Arena per motivi di sponsorizzazione) è uno stadio di calcio situato a Darlington, Inghilterra.
Ospita le partite in casa del Darlington F.C..

Altri progetti